Frits Koolhoven, een Nederlands vliegtuigbouwer
 Vliegtuigenfabriek Koolhoven, de fabriek van Frits Koolhoven
 Martijn Koolhoven, een Nederlands journalist
 Martin Koolhoven, een Nederlands filmmaker
 Koolhoven (Tilburg), een wijk in Tilburg

Zie ook 
 Koolhof (doorverwijspagina)